Wały steht für folgende Orte in Polen:

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wały (Nidzica), Dorf in der Gmina Nidzica, Powiat Nidzicki, bis 1945: Wallendorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Wały (Purda), untergegangener Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, bis 1945: Wallen, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Wały (Szczytno), Dorf in der Gmina Szczytno, Powiat Szczycieński, bis 1945: Wallen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Wały, Dorf in der Gmina Brzeg Dolny, Powiat Wołowski, bis 1945: Reichwald, Kreis Wohlau, Schlesien